Ahouda ist der Familienname folgender Personen:

 Amine Ahouda (* 1997), marokkanischer Tennisspieler
 Walid Ahouda (* 2003), marokkanischer Tennisspieler